Долгопрудный:

 Долгопрудный — город областного подчинения в Московской области России.
 «Долгопрудный» — название клуба «Олимп-Долгопрудный» до 2020 года. В 2006—2012 годах назывался «Долгие Пруды».
 «Олимп-Долгопрудный-2» — футбольный клуб из Долгопрудного.

См. также 
 Долгие пруды — водоёмы в СВАО Москвы.
 Долгопрудная (платформа)
 Долгопрудная улица
 Долгопрудная аллея